

3000 - 3099

Izvori 

 
NGC katalog